Como Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Como Township (Minnesota)
 Como Township (Missouri)
 Como Township (South Dakota)